

Таджикская АССР 
Таджикская Автономная Социалистическая Советская Республика образована в 1924 году в составе Узбекской ССР, существовала до 1929 года.

Фактическим главой Таджикской АССР первые два года её существования был председатель Временного революционного комитета Таджикской АССР. Эту должность занимал:
 Нусратулло Максум (октябрь или декабрь 1924 — декабрь 1926).

После проведения выборов в Верховный совет АССР и избрания Центрального исполнительного комитета в 1926 году и в последующие годы главой автономной республики был председатель Центрального исполнительного комитета Таджикской АССР.
Эту должность также занял:
 Нусратулло Максум (декабрь 1926 — 16 октября 1929).

Таджикская ССР 

В 1929 году Таджикская АССР была преобразована в Таджикскую Советскую Социалистическую Республику, непосредственно вошедшую в состав Союза Советских Социалистических Республик. В составе СССР Таджикская ССР находилась с 1929 по 1991 год.

Государственная власть 

Главой Таджикской ССР в 1929—1938 годах был председатель Центрального исполнительного комитета Таджикской ССР.
Эту должность занимали:
 Нусратулло Максум (16 октября 1929 — 27 декабря 1933);
 Шириншо Шотемор (28 декабря 1933 — 9 июля 1937);
 Мунавар Шагадаев (октябрь 1937 — 13 июля 1938).

Начиная с 1938 и до 1990 года глава республики занимал должность председателя Президиума Верховного совета Таджикской ССР. Эту должность занимали:
 Мунавар Шагадаев (15 июля 1938 — 29 июля 1950);
 Назаршо Додхудоев (29 июля 1950 — 25 мая 1956);
 Мирзо Рахматович Рахматов (25 мая 1956 — 28 марта 1963);
 Махмадулло Холович Холов (29 марта 1963 — 17 февраля 1984);
 Гаибназар Паллаевич Паллаев (17 февраля 1984 — 12 апреля 1990).

Наряду с должностью председателя Президиума Верховного совета с 1938 года существовала также должность председателя Верховного совета Таджикской ССР. Сравнительно малозначимая в прежние годы, она оказалась весомой в 1990 году, когда председатель Верховного совета фактически исполнял и функции председателя Президиума Верховного совета, то есть главы республики. Так было вплоть до появления поста президента Таджикской ССР. Председателем Верховного совета в этот период был:
 Кахар Махкамович Махкамов (12 апреля 1990 — 30 ноября 1990).

Осенью 1990 года был учрежден пост президента Таджикской ССР, на который был избран:
 Кахар Махкамович Махкамов (30 ноября 1990 — 31 августа 1991).

Партийная власть 

Несмотря на формальную автономию государственных органов власти от партии, реальная полнота власти в советских республиках в составе СССР принадлежала не столько главе республики, сколько главе партии — первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Таджикистана, образовавшейся в 1930 году. Этот пост занимали:
 Мирза Давуд Багир оглы Гусейнов (февраль 1930 — 1933),
 Григорий Исаакович Бройдо (3 ноября 1933 — ноябрь 1934),
 Сурен Константинович Шадунц (8 января 1935 — декабрь 1936),
 Урумбай Ашурович Ашуров (сентябрь 1937 — март 1938),
 Дмитрий Захарович Протопопов (с октября 1937 по июнь 1938 — и. о.; июнь 1938 — август 1946),
 Гафуров, Бободжан Гафурович (16 августа 1946 — 24 мая 1956),
 Турсунбай Ульджабаевич Ульджабаев (24 мая 1956 — 12 апреля 1961),
 Джабар Расулович Расулов (12 апреля 1961 — 4 апреля 1982),
 Рахмон Набиевич Набиев (20 апреля 1982 — 14 декабря 1985),
 Кахар Махкамович Махкамов (14 декабря 1985 — 4 сентября 1991).

Республика Таджикистан 
Президенты Таджикистана:

Ссылки 
  Официальный сайт Президента Таджикистана

Таджикистан
Списки:Таджикистан